Durst fait notamment référence à :

Patronyme 
 André Durst (1895-1983), dessinateur, musicien et scénariste de bandes dessinées français, fils du suivant.
 Auguste Durst (1842–1930), peintre français.
 Fred Durst (1970-), musicien et réalisateur américain.
 Robert Durst (1943-2022), homme d'affaires et criminel américain.
 Seymour Durst (1913-1995), homme d'affaires américain.
 Stephanie Durst (1982-), sprinteuse américaine.

Entreprise 
 Durst, fabricant italien d'imprimantes et d'agrandisseurs photographiques.

Homonymie de patronyme